Madson Formagini Caridade (1986) — futebolista brasileiro
Madson Ferreira dos Santos (1992) — futebolista brasileiro
Ryan Madson (1980) — ex-jogador de beisebol estadunidense

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes